Miejscowości w USA:
 Castile – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Castile – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
Gminy w USA:
 Castile (ang. Castile Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming